Цибулько — українське прізвище, що походить від слова цибуля.

Відомі носії прізвища:
 ‎Цибулько Василь Федосійович (1920—1941) — учасник оборони Севастополя, Герой Радянського Союзу.
 Цибулько Володимир Миколайович (1964) — український поет і перекладач.
 Цибулько Володимир Михайлович (1924—1987) — радянський державний і партійний діяч.
 Цибулько Олександр Леонідович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Цибулька

Примітки 

Українські прізвища